Waggaman steht für:
 George A. Waggaman (1782–1843), US-amerikanischer Politiker
 Waggaman (Louisiana), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Moderator der Radiosendung Wagga Wagga (2000–2005) bei dem Hamburger Radiosender Energy 97.1, heute Energy Hamburg